Клиново може да се отнася до:

 Клиново – село в Северна Македония;
 пълното име Клиново на село Клино, дем Метеора, Гърция.